Erliansaurus bellamanus ("lagarto de Erlian de manos bellas") es la única especie conocida del género extinto Erliansaurus  de dinosaurio terópodo tericinosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 y 70 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción 

El espécimen tipo representa un subadulto de aproximadamente 2,50 metros de largo. En 2010, Gregory S. Paul estimó la longitud del adulto en 4 metros, el peso 400 kilogramos. El hueso del muslo tiene 412 milímetros de largo. Poseía una pequeña cabeza al final de un  cuello relativamente corto para un terizinosauroide, un gran vientre para dar espacio a los intestinos necesarios para digerir la celulosa y grandes manos con garras para arrancar las hojas de los árboles. 
El E. bellamanus se conoce por una preservación apendicular maravillosa, pero muy pocas vértebras conocidas. La vértebra media del cuello es realmente más corta que en Neimongosaurus, solo el 85% de esta última, una indicación de un cuello mucho más corto proporcionalmente, ya que el resto de dimensiones es más grande, los elementos apendiculares son 13 a 24% más grandes. 

La tibia era relativamente larga. Su peroné tenía una forma poco común, con un borde frontal muy alto y una parte superior cóncava. Sus manos tenían unas garras enormes, fuertemente recurvadas y puntiagudas, de las cuales la garra del pulgar era la más grande.

Descubrimiento e investigación 
La especie tipo, Erliansaurus bellamanus, fue descrita por Xu, Zhang, Sereno, Zhao, Kuang, Han, y Tan en 2002, basado en un esqueleto parcial sin cráneo de un individuo subadulto, el holotipo, LH V0002.

Los restos del Erliansaurus fueron encontrados en la Formación Iren Dabasu, en la Mongolia Interior de China, compartiendo el lugar con el también tericinosáurio Neimongosaurus, pero siendo distintos entre sí. El nombre de género proviene de una pequeña ciudad china cercana. Erliansaurus es considerado un nexo entre los primitivos Therizinosauria y los más avanzados Therizinosauridae. Se espera que futuros estudios sirvan para esclarecer la diversidad de Therizinosauridae.

Clasificación  

Erliansaurus fue por los descriptores asignado a Therizinosauroidea, en una posición basal y probablemente no un Therizinosauridae. Sin embargo, algunos de los primeros análisis cladísticos lo han recuperado como un miembro basal de los Therizinosauridae. El análisis cladístico de Zanno en 2010 lo ha recuperado como Therizinosauroidea. Mientras que en el trabajo de Pu et al. de 2013 se lo presenta como miembro de Therizinosauridae en un peine junto a Nanshiungosaurus Y Neimongosaurus más basales que el clado de mAas derivado que incluye a Therizinosaurus y sus parientes más cercanos.

Filogenia
Cladograma según Lindsay Zanno en 2010.

El siguiente es un cladograma basado en el análisis filogenético realizado por Pu et al. en 2013.

En la cultura popular 
Varios Erliansaurus aparecieron como enemigos cerca del final del juego de video Dino Crisis.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Erliansaurio dentro de Therizinosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)

Therizinosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia